Amerikai Egyesült Államok
San Pablo (Colorado)
San Pablo (Kalifornia)
San Pablo (Új-Mexikó)
 Spanyolország
San Pablo de la Moraleja
San Pablo de los Montes